Álvaro Cardoso da Silva – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Ebert Cardoso da Silva – calciatore brasiliano
 Éverton Cardoso da Silva – calciatore brasiliano
 Héverton Cardoso da Silva – calciatore brasiliano